Ел Попојоте има више значења:

 Ел Попојоте (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Попојоте (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику